Wright är ett engelskt efternamn. Namnet beskrivs som en yrkesbeteckning men har ingen direkt motsvarighet på svenska – det är en person som tillverkar och reparerar saker. 

Den svenska och finländska adelsätten von Wright hette ursprungligen Wright. Personer med namnet von Wright behandlas i artiken om denna ätt.

Dem 31 december 2018 var 279 personer med efternamnet Wright folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Wright
 Almroth Wright
 Aloma Wright
 Anthony David Wright
 Anthony Wayland Wright

 Beals Wright
 Belinda Wright
 Ben Wright
 Betty Wright
 Billy Wright
 Billy Wright (lojalist)
 Bonnie Wright
 Brad Wright
 Bradley Wright-Phillips

 Camille Wright
 Carroll D. Wright
 Charles Wright
 Chauncey Wright
 Chely Wright
 Christopher Wright
 Crispin Wright

 Dana Wright
 David Wright, flera personer
 David Wright (basebollspelare)
 David Wright (politiker)
 Dorsey Wright

 Edgar Wright
 Edward Wright
 Erik Olin Wright (1947–2019), amerikansk sociolog
 Eugene Wright

 Fielding L. Wright
 Frances Wright
 Frank Lloyd Wright
 Gary Wright
 George G. Wright
 H. Wright
 Ian Wright
 Ian Wright (roddare)
 James Wright (ishockeyspelare)
 James A. Wright
 Jeffrey Wright
 Jeremiah Wright
 Jim Wright
 Joe Wright
 John Wright
 John Wright (boxare)
 John Michael Wright
 Joseph Wright, flera personer
 Joseph Wright (filolog)(1855–1930), engelsk filolog
 Joseph Wright of Derby(1734–1797), engelsk målare
 Joseph A. Wright (1810–1867), amerikansk demokratisk politiker
 Josh Wright

 Kevin Wright

 Lizz Wright
 Lorenzo Wright

 Mabel Osgood Wright
 Mark Wright (född 1963), en engelsk fotbollstränare och före detta spelare
 Max Wright
 May Wright Sewall
 Michael Wright
 Mickey Wright

 Ned Wright
 N.T. Wright (född 1948), engelsk anglikansk biskop och teolog
 Norman Wright

 Orville Wright
 Richard Wright, flera personer
 Richard Wright (fotbollsspelare)
 Richard Wright (författare)
 Richard Wright (konstnär)
 Richard Wright (musiker)
 Robert Wright, flera personer
 Robert Wright (journalist)
 Robert Wright (kompositör)
 Robert Wright (politiker)
 Robin Wright
 Ronald Wright

 Samuel E. Wright
 Sarah Wright
 Shaun Wright-Phillips
 Silas Wright
 Simon Wright
 Steven Wright

 Teresa Wright
 Thomas Wright (författare) (1810–1877), engelsk skriftställare, historiker och filolog
 Thomas Wright (astronom) (1711–1786), brittisk astronom och filosof
 Tyler Wright

 Wilbur Wright
 Will Wright
 William Wright, flera personer
 William Wright (botaniker) (1735–1819), skotsk botaniker
 William Wright (politiker) (1794–1866), amerikansk politiker
 William Wright (orientalist) (1830–1889), engelsk orientalist
 William C. Wright

Källor

Se även
 von Wright – svensk och fiunländsk adelsätt

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken